Појам Аџман може да се односи на:
 Аџман – град и седиште истоименог емирата, Уједињени Арапски Емирати
 Аџман – емират у  Уједињени Арапским Емиратима
 ФК Аџман – фудбалски клуб из Аџмана, емират Аџман, Уједињени Арапски Емирати